Мяо может означать:

Народность мяо 
 Мяо — группа народов в южном Китае, северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме.
 Мяо — группа диалектов, на которых говорит народность мяо.
 Мяо — системы записи языка мяо, применявшиеся в разное время.

Фамилия

Топоним 
 Мяо — деревня в Эстонии.

Произведения 
 «Мяо Мяо» — тайваньский кинофильм 2008 года.

См. также 
 Миу-Миу